Bugry () – nazwa kilkudziesięciu toponimów w Rosji

m.in.:

 Bugry – wieś w Kraju Ałtajskim
 Bugry – wieś w obwodzie kostromskim
 Bugry – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Bugry – chutor w rejonie zołotuchińskim obwodu kurskiego
 Bugry – wieś w Mordowii

Także 
 Bugry mrozowe – rodzaj kopulastych pagórów mrozowych na obszarach tundrowych 

Strony ujednoznaczniające